Готар — фамилия. Известные носители:
 Готар, Алёнка
 Готар, Петер